clean master
Clean Master es una aplicación de limpieza que permitirá liberar el sistema de archivos inútiles y recupera espacio en disco duro. Es usable, eficiente y adaptado a todos los usuarios. Clean Master puede liberar espacio de almacenamiento del dispositivo o de la tarjeta SD, optimizar los juegos y la memoria del equipo, detener el sobrecalentamiento y protegerlo contra aplicaciones maliciosas y vulnerabilidades. De todas formas, la aplicación ha sido eliminada repetidas veces de las principales tiendas de aplicaciones por sus continuas controversias relacionadas con la estafa de anuncios y robo de datos.

Propiedad de Cheetah Mobile, la aplicación se lanzó como Clean Master (PC) en China en agosto de 2016.

Características 

 Controlador de temperatura: refresca el dispositivo detectando y deteniendo las aplicaciones que causan que este se sobre caliente.

 Limpieza de archivos basura: elimina caché y archivos residuales para obtener más espacio, aumentar la velocidad y mejorar el rendimiento del dispositivo y tarjeta SD.

 Optimizador: optimiza los juegos y aplicaciones, libera memoria (RAM) y acelera el dispositivo. El widget Optimizar en un toque y la carpeta Optimizar Juegos hacen que sea más fácil optimizar el dispositivo desde la pantalla de inicio.

 Optimizador de la CPU: calcula la cantidad de CPU que están utilizando las aplicaciones en su dispositivo. Detiene las aplicaciones que consumen demasiada batería, retrasan su dispositivo y lo sobre calientan.

 Antivirus: escanea el sistema, las aplicaciones que vienen preinstaladas y las instaladas por los usuarios para mantener el dispositivo libre de virus, vulnerabilidades, anuncios maliciosos y espías. Mantiene su privacidad segura debido a la depuración de la información personal de su dispositivo.

 Gestor de aplicaciones: desinstala aplicaciones no deseadas y hace copias de seguridad de las aplicaciones más importantes.

Controversias 
A pesar de la popularidad de Clean Master Android, se informó en 2014 que los anuncios de promoción de Clean Master manipulan a los usuarios de Android con tácticas engañosas cuando se navega por sitios web en el marco de la publicidad de la aplicación. En abril de 2014, Ferenc László Nagy de Sophos Labs capturó algunos anuncios que llevaron a Clean Master, advirtiendo que el dispositivo había sido infectado con un virus.

En julio de 2014, Cheetah Mobile instó a los usuarios a desinstalar Google Chrome y reemplazarlo con el navegador de Cheetah Mobile durante el proceso de limpieza y optimización de Clean Master. Esta práctica deshonesta permitió a Cheetah Mobile obtener una posición injusta en el mercado y llevó a una represión de Google.

Véase también 

 Cheetah Mobile

Referencias

Enlaces externos 
 

Marcas chinas
Empresas con sede en Pekín
Software móvil
Empresas de China